The Spectator bezeichnet:

 The Spectator (Zeitschrift), seit 1828 erscheinende britische Zeitschrift
 The Spectator (Zeitung), 1711–1712 und 1714 erschienene Londoner Tageszeitung

Siehe auch:
 The American Spectator, konservative US-amerikanische Zeitschrift
 Spectator Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika